Кэ́рол Мэ́ри Кью́сак (; род 5 октября 1962, Сидней, Австралия) — австралийский религиовед и историк религии, специалист по истории Раннего Средневековья Северо-Восточной Европы,  и тенденциям в современном религиоведении.

Биография 

Родилась 5 октября 1962 в Сиднее.

В 1985 году с отличием окончила Сиднейский университет, получив степень бакалавра гуманитарных наук по религиоведению и английской литературе. В 1985 году один год там же обучалась на бакалавра права. В 1987 году получила степень магистра гуманитарных наук. В 1996 году под научным руководством  защитила диссертацию и получила степень доктора философии по религиоведению. В 2001 году получила степень магистра образования по психологии образования с отличием.

В 1985-2013 годы — свободный преподаватель Центра непрерывного образования Сиднейского университета.  

В 1989—1995 годы — свободный преподаватель и тьютор кафедры религиоведения Сиднейского университета.

В 1990 году была старшим преподавателем в Университете Дикина.

В 1993—2012 годы — тьютор дискуссионных групп Управления работников образования.

В 1993—1994 годы — преподаватель Центра преподавания и обучения Сиднейского университета.

В 1996—1997 годы — главный лектор кафедры религиоведения Сиднейского университета.

В 1998—2003 годы — лектор кафедры религиоведения Сиднейского университета.

В 2001 году — лектор и исполняющий обязанности заведующего кафедрой религиоведения Сиднейского университета.

В 2004—2008 годы — старший лектор и заведующая кафедрой религиоведения Сиднейского университета.

В 2007—2015 годы наряду с Кристофером Хартни была редактором .

В 2009 году — адъюнкт-профессор и заведующая кафедрой религиоведения Сиднейского университета.

В 2010—2011 годы — адъюнкт-профессор кафедры религиоведения Сиднейского университета.

В 2010—2013 годы вместе Лизелоттой Фриск являлась основным редактором журнала International Journal for the Study of New Religions. 

В 2012 году — адъюнкт-профессор и заведующая кафедрой религиоведения Сиднейского университета.

В 2013 году — профессор и заведующая кафедрой религиоведения Сиднейского университета.

С 2014 года — профессор кафедры религиоведения Сиднейского университета.

В 2016 году совместно с Рашель М. Скотт стала редактором журнала Fieldwork in Religion.

Имеет тесные связи с Эдинбургским университетом, где проводит собственную особую программу исследований и преподаёт начиная с 2009 года.

Научные труды

Монографии

Статьи

Научная редакция

Примечания

Ссылки 

 Robertson D. Invented Religions // To The Religious Studies Project, 30.01.2012

Выпускники Сиднейского университета
Религиоведы Австралии
Историки религии
Исследователи новых религиозных движений
Женщины-религиоведы